Beiser, Beizer ():
 Brendan Beiser (1970), un acteur, scénariste, producteur et réalisateur canadien
 Maya Beiser (1963), une violoncelliste américaine
 Trude Beiser-Jochum (1927), une skieuse alpine autrichienne